Хесус Назарено има више значења:

 Хесус Назарено (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хесус Назарено, Ранчо Нуево (Чалчикомула де Сесма), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хесус Назарено (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хесус Назарено (Прогресо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику